Hovinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Niko Hovinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1951), athlète finlandais en lancer du javelot

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois